Alexandrescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Andrei Alexandrescu (n. 1969), programator și autor român
 Anton Alexandrescu (1905-1984), politician român
 Aurel Alexandrescu-Dorna (1870-1912), ziarist, scriitor și traducător român
 Dimitrie Alexandrescu (1850-1925), profesor român de drept 
 Domnica Alexandrescu (n. 1941), profesoară de chimie și politiciană comunistă română
 Emil Alexandrescu (1937-1992), inginer și politician român
 Gheorghe Alexandrescu (1912-2005), scriitor și politician român
 Grigore Alexandrescu (1810-1885), poet și fabulist român
 Harald Alexandrescu (1945-2005), astronom român
 Ioan Alexandrescu 1912-1997), compozitor, profesor și dirijor de cor român
 Ioan Alexandrescu (delegat) (1867-1948), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Maria Alexandrescu Vianu (n. 1940), istoric și arheolog român
 Maria Matilda Alexandrescu-Dersca-Bulgaru (n. 1912), istoric român și profesor universitar
 Miki Alexandrescu (1951-2020), jurnalist și comentator sportiv român
 Radu Mircea Alexandrescu (n. 1942), inginer mecanic și politician comunist român
 Nicolae Alexandrescu, militar român
 Nicoleta Alexandrescu (n. 1978), handbalistă română
 Pechea S. Alexandrescu (1849-1924), actor și regizor român
 Petre Alexandrescu (1930-2009), istoric român
 Petre Alexandrescu (pictor) (1828-1899), pictor român
 Sică Alexandrescu (1896-1973), regizor român
 Sorin Alexandrescu (n. 1937), critic, istoric și teoretician literar român
 Vasile Alexandrescu-Urechia (1834-1901), istoric, scriitor și om politic român
 Vlad Alexandrescu (n. 1965), profesor și politician român

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Nume de familie românești